Teone di Samo (IV secolo a.C.) – pittore greco antico
 Teone di Smirne (70 circa-135 circa) – filosofo e matematico ellenistico
 Elio Teone (I/II secolo) – filosofo e retore ellenistico
 Teone di Alessandria (III/IV secolo) – filosofo e matematico ellenistico